L'ère Yanhe (延和), ou Zhenghe (征和), est la dixième ère chinoise de l'empereur Wudi de la dynastie Han ;
 Le xian de Zhenghe (政和) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine.
 Zheng He, navigateur chinois.

Homonymie de toponyme